Элеокарповые, или Маслоплодниковые () — семейство двудольных растений, входящее в порядок Кисличноцветные. Состоит из двенадцати родов, объединяющих около шестисот видов деревьев и кустарников.

Представители семейства — большей частью вечнозелёные растения. Они распространены в тропических, субтропичских и, в меньшей степени, умеренных областях планеты.

Ареал семейства охватывает Мадагаскар, Юго-Восточную Азию, Восточную Австралию, Новую Зеландию, Антильские острова, Чили и Аргентину.

Роды 
 
 . Невысокие кустарники из Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки.
 
 
 . Наиболее известный вид этого рода:

Примечания

Литература 
 

Кисличноцветные
Семейства растений
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Евразии
Флора Южной Америки